

Codici 
 008 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Algiers-Bouzareah, in Algeria

Altro 
 008 – agente doppio 0 nei romanzi e nei film di James Bond
 008 Operazione ritmo – film di genere musicarello del 1965
'008' (il suo vero nominativo sarebbe 'Kali') è la sorella di '011', due ragazze partecipanti al progetto 'Indigo' in Stranger Things.